Fine Line (Harry Styles) - album van Harry Styles
 Fine Line (Paul McCartney)m - single van Paul McCarthy
 Fine Line (Barry Gibb) - single van Barry Gibb
 Fine Line (Little Big Town) - single van Little Big Town
 Fine Line (Mabel) - single van Mable
 Fine Line (film) - kortfilm van Ang Lee